

Географические названия 

 Абако (острова) — острова в составе Багамских островов.

Люди 

Абако () — итальянская форма имени библейского имени еврейского происхождения (, Хавваку́к, Аввакум)
 Абако, Иосиф Даль, Иосиф (Джузеппе) Абако ((); 1710—1805) — бельгийский виолончелист и композитор итальянского происхождения, сын композитора Эваристо Феличе Даль Абако
 Абако Паоло Далль (1282—1374) — итальянский математик, астроном и поэт.